Bethlenfalva (Dorf des Bethlen) bezeichnet:

 Betlanovce, einen Ort im Osten der Slowakei (bis 1888: Bethlenfalva)
 Thurzo von Bethlenfalva, ein ungarisches Adelsgeschlecht

Siehe auch: Bethlen